Sauk ist

 der Name eines Indianerstammes, siehe Sauk
 der Name eines Orts in Albanien, siehe Sauk (Tirana)

Sauk ist der Familienname folgender Personen:
 Max Sauk (* 1929), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Sauk County, County im US-Bundesstaat Wisconsin 
 Sauk City, Ortschaft im Sauk County, US-Bundesstaat Wisconsin, am Westufer des Wisconsin River
 Sauk Rapids, Stadt im Benton County im US-Bundesstaat Minnesota
 Sauk Centre, Stadt im Stearns County im US-Bundesstaat Minnesota
 Sauk-Suiattle, im Nordwesten des US-Bundesstaates Washington lebender indianischer Stamm